Путь () — набор символов, показывающий расположение файла или каталога в файловой системе.

В операционных системах UNIX разделительным знаком при записи пути является «/». В Windows — «\». Эти знаки служат для разделения названия каталогов, составляющих путь к файлу.

Например, в следующей записи адресации /home/user_viki/foo/bar.txt часть bar.txt — это имя файла, а /home/user_viki/foo — путь к нему.

Путь может быть абсолютным или относительным. Полный или абсолютный путь — это путь, который указывает на одно и то же место в файловой системе, вне зависимости от текущего рабочего каталога или других обстоятельств. Полный путь всегда начинается с корневого каталога. Относительный путь представляет собой путь по отношению к текущему рабочему каталогу пользователя или активных приложений.

Для эффективного поиска файлов UNIX-подобные операционные системы, как правило, имеют системную переменную $PATH в командной оболочке (например, sh), которая задает перенаправления к важнейшим исполняемым файлам. Узнать значение этой переменной можно с помощью команды echo $PATH или аналогичной.

Представления пути по операционной системе и оболочке

UNC в Windows 
Общее соглашение об именах () или универсальное соглашение об именовании (), UNC — соглашение об именовании файлов и других ресурсов, дающее машинонезависимое определение местоположения ресурса.

Имя, соответствующее соглашению об универсальном назначении имен, полное имя ресурса в сети, включающее имя сервера и имя совместно используемого ресурса (принтера, каталога или файла); для каталогов или файлов могут также включать относительный путь.

Синтаксис UNC-пути к принтеру следующий: \\Сервер\СетевойПринтер, где Сервер — сетевое имя компьютера, СетевойПринтер — это сетевое имя общего принтера на этом компьютере.

Синтаксис UNC-пути к каталогу или файлу следующий: \\Сервер\СетевойКаталог[\ОтносительныйПуть], где Сервер — сетевое имя компьютера, СетевойКаталог — это сетевое имя общего каталога на этом компьютере, а ОтносительныйПуть — путь к каталогу или файлу из общего каталога.

СетевойКаталог не обязательно называется так же, как ассоциированный с ним каталог на сервере, имя даётся в ходе открытия общего доступа к каталогу в файловой системе компьютера.

Некоторые API-вызовы в Microsoft Windows поддерживают использование так называемых Long UNC или UNCW: \\?\UNC\Сервер\СетевойКаталог[\ОтносительныйПуть] или \\?\Диск:[\Каталог][\Файл], где Диск — буква диска, Каталог — имя каталога на диске, Файл — имя файла в каталоге или на диске.

В версиях Windows, предшествовавших Windows XP, только API-вызовы, использующие Long UNC, могли использовать пути длиной более 260 символов.

Всего в Microsoft Windows используются следующие типы путей:
 LFS () — имена в локальной файловой системе, например: C:\Folder\File.
 UNC — сетевые имена, например: \\Server\SharedFolder\Folder\File.
 Long UNC или UNCW — длинные имена, например: \\?\UNC\Server\SharedFolder\Folder\File или \\?\C:\Folder\File.

Литература

Примечания 

Файловые системы
Обмен файлами по сети